

Клюквенний — селище, Троїцький район, Алтайський край
 Клюквенний — селище, Щолковський міський округ, Московська область